es un término histórico japonés que se designaba a las capitales de las antiguas provincias de Japón, establecidas en el  bajo el sistema ritsuryō.

Este nombre ha trascendido a muchos lugares de Japón:
 Fuchū, una ciudad de Tokio;
 Fuchū, una ciudad de la prefectura de Hiroshima;
 Fuchū, un pueblo de la prefectura de Hiroshima;
 Fuchū-shuku, una antigua estación del Tōkaidō;
 Fuchū-shuku, una antigua estación del Kōshū Kaidō.